The Cutting Edge puede referirse a:
The Cutting Edge, película estadounidense de 1992; o
The Cutting Edge, segmento de entrevistas en la WWE.